Här listas alla orter i det tyska förbundslandet Sachsen-Anhalt som har eller har haft stadsprivilegier.

Lista över tidigare städer i Sachsen-Anhalt

Städer i Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt